L'hypokhâgne  (officiellement lettres supérieures) est la première année des classes préparatoires littéraires en France.

Il existe deux types d'hypokhâgne :

 Hypokhâgne A/L si l'étudiant suit la classe préparatoire A/L ;
 Hypokhâgne B/L si l'étudiant suit la classe préparatoire B/L.

Voir aussi 

 Classes préparatoires littéraires

Classe préparatoire littéraire aux grandes écoles
Première année des études supérieures en France